Muziek
 1-2-3 (Len Barry), een single van Len Barry uit 1965
 Un, deux, trois, een single van Catherine Ferry uit 1976
 1-2-3 (Gloria Estefan And Miami Sound Machine), een single van Gloria Estefan And Miami Sound Machine uit 1987
 1-2-3 (The Chimes), een single van The Chimes uit 1989
 1-2-3 (Mickey), een single van Mickey uit 2001
 1, 2, 3 (Lil' Kleine), een single van Lil' Kleine in samenwerking met Ronnie Flex uit 2016
 1, 2, 3 (Sofia Reyes), een single van Sofia Reyes in samenwerking met Jason Derulo & De La Ghetto uit 2018
 Een, twee, drie van Bart Kaëll, een Nederlandstalige bewerking van het lied Right back where we started from

Film
 One, Two, Three, film uit 1961

Overig
 1-2-3-show, een Nederlands televisieprogramma 
 Lotus 1-2-3, een spreadsheetprogramma van Lotus Software